Brueghel, Bruegel ili Breughel je bilo prezime nekoliko članova obitelji slikara:
 Pieter Bruegel stariji (oko 1525. – 1569.)
 Pieter Brueghel mlađi (1564. – 1638.)
 Jan Brueghel stariji (1568. – 1625.)
 Jan Brueghel mlađi (1601. – 1678.)
 Abraham Brueghel (1631. – 1690. ili 1697.)